Rybníčky mohou označovat:
 malé rybníky

místa
 Rybníčky – část obce Skuhrov nad Bělou v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Rybníčky (Praha) – lokalita ve Strašnicích v Praze
 Rybníčky (Olešnice) – lokalita v Olešnici v okrese Semily

chráněná území a vodní plochy
 Soběšické rybníčky – přírodní památka
 Kerské rybníčky – přírodní památka u osady Kersko
 Libouchecké rybníčky – přírodní rezervace u obce Libouchec
 Rybníčky u Podbořánek – přírodní rezervace u obce Podbořánky
 Ivaniny rybníčky – přírodní památka u vesnice Proseč pod Křemešníkem
 Racovské rybníčky – přírodní památka u obce Staré Sedlo
 Bukovské rybníčky – přírodní památka u města Třešť
 U rybníčků – přírodní rezervace u obce Lestkov
 Trkmanec-Rybníčky – přírodní památka u obce Rakvice

vodní plochy
 Rybníčky u Kratonoh – soustava rybníčků u obce Kratonohy
 Barchůvecké rybníčky – soustava rybníčků u vesnice Barchůvek
 Návesní rybníčky (Polizy) – rybníčky ve vesnici Polizy
 Běloveské rybníčky – soustava rybníčků u obce Chýšť

Podobné názvy 
 Rybník (rozcestník)
 Rybníky
 Rybníček

Externí odkazy